Myślibórz steht für folgende Orte in Polen:
 Myślibórz (dt. Soldin), Stadt in der Woiwodschaft Westpommern
 Myślibórz (Golina), Dorf der Gmina Golina der Woiwodschaft Großpolen
 Myślibórz (Paszowice) (dt. Moisdorf), Dorf der Gmina Paszowice der Woiwodschaft Niederschlesien
 Myślibórz (Żarnów), Dorf der Gmina Żarnów der Woiwodschaft Łódź